Дойна — молдавська або румунська лірична народна пісня.
 Дойна — молдавська хорова капела.
 Дойна — ім'я.
 Дойна — цигарки.

Дойна () — село в повіті Ботошані. Входить до складу комуни Реусень.
 Дойна () — село в повіті Нямц. Входить до складу комуни Джиров.

Дойна () — село в Кагульському районі.